Brankovics Mária (1416/7–1487), II. Murád oszmán szultán felesége, Brankovics György szerb despota lánya
Brankovics Mária (1447–1498/9) bosnyák királyné, II. (Brankovics) Lázár szerb despota lánya
Brankovics Mária (1464/6–1495), IV. Bonifác montferrati őrgróf harmadik felesége, VII.(IV. (Brankovics) István szerb despota lánya
Brankovics Mária (?–1540), Frangepán Ferdinánd felesége, Brankovics Jovan címzetes szerb despota lánya